Älskling, jag ger mig kan syfta på följande filmer:

Älskling, jag ger mig (film, 1943), svenskt drama av Gustaf Molander.
Älskling, jag ger mig (film, 1962), originaltitel That Touch of Mink, amerikansk komedi av Delbert Mann.
Älskling, jag ger mej (film, 1987), amerikansk komedifilm